Type 67:

 Type 67 — единый пулемёт производства китайской компании «Norinco»
 Type 67 — бесшумный пистолет на вооружении китайских спецслужб
 Type 67 — 82-мм миномёт на вооружении НОАК, копия советского батальонного миномёта 82-ПМ-41
 Type 67 — китайская наступательная граната, разработанная на основе немецкой гранаты Model 24 Stielhandgranate